Gramercy kan syfta på:

 Gramercy, Louisiana – en stad i Louisiana
 Gramercy, Manhattan – ett område på Manhattan i New York
 Gramercy Pictures – en nedlagd filmstudio ägd av PolyGram